Шнитовка — деревня, Горбачевский сельсовет Россонского района Витебской области Белоруссии.
 Шнитовка — деревня, Заборский сельсовет Россонского района Витебской области Белоруссии.